Riu Nene, curs fluvial a Anglaterra 
 Nenè, pel·lícula italiana del 1977 
 Personatges:
 Nené Sakurada, personatge de la sèrie d'animació Shin-chan
 Anderson Luiz de Carvalho, futbolista brasiler
 José Ángel Rodríguez de la Peña, futbolista càntabre
 Tamagnini Nené, futbolista portuguès
 Adriano Néné, futbolista de Cap Verd
 Nenê, jugador de bàsquet brasiler